Бове — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Бове, Арманд (1783—1843) — американский политик, судья, 7-й губернатор Луизианы.
 Бове, Гарсель (род. 1966) — американская актриса, певица и фотомодель.
 Бове, Даниеле (1907—1992) — итальянский фармаколог.
 Бове, Жозе (род. 1953) — французский анархист, антиглобалист.
 Бове, Осип Иванович (1784—1834) — российский архитектор.
 Бове, Ришар (1641—?) — английский демонолог.

Топоним 
 Бове () — город во Франции.
 Бове — округ во Франции, один из округов в регионе Пикардия.
 Бове — аэропорт в Париже.
 Бове — небольшое раннесредневековое французское графство в провинции Бовези.
 Бове () — город в Габоне.

См. также 
 Bovet — марка часов.
 Бовер
 Бовес
 Бовец
 Бове-Нор-Уэст
 Бове-Нор-Эст
 Бове-Сюд-Уэст
 Бове-сюр-Теку
 Бове-сюр-Мата